

Toponyme 

 Amboise, une ville historique d'Indre-et-Loire, située sur les bords de la Loire, dans l'arrondissement de Tours ;
 Château d'Amboise.

Hydronyme 

 Amboise, une rivière du nord de la France, un des derniers affluents de la Somme en rive gauche.

Patronyme 

 Maison d'Amboise, une des plus anciennes familles de la noblesse française dont la filiation suivie remonte au début du xiie siècle.